Die Division 1 2017 war die zwölfte Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga seit ihrer Einführung im Jahr 2006. Sie begann am 13. April 2017 und endete am 4. November 2017.

Modus 
In jeweils zwei regional unterteilten Staffeln traten jeweils 14 Mannschaften an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an. Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen in die viertklassige Division 2 ab.

Stadien

Norra

Södra

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13 und 14 der Superettan 2017 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 8. November 2017, die Rückspiele am 11. November 2017 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2018.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Norra

Södra

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2017
Fußballsaison 2017